Чемпионаты Сербии по шахматам проводятся с 2007 г., когда Сербия и Черногория (до этого Югославия) разделилась на два независимых государства.

Лидером по количеству побед в мужских чемпионатах Сербии является гроссмейстер И. Иванишевич, выигравший 6 чемпионатов.

У женщин явного лидера не наблюдается. А. Стоянович выиграла 3 чемпионата, еще две шахматистки являются двукратными чемпионками.

Хронологические таблицы

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Шахматной федерации Сербии

Сербии
Шахматы в Сербии